Kirchenpaueria är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Jickeli 1883. Kirchenpaueria ingår i familjen Kirchenpaueriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Kirchenpaueria